Un guichet est un comptoir servant aux flux d'objets avec enregistrement, souvent situé entre deux locaux d'un bâtiment et accédé selon son côté par des personnes aux fonctions différentes : client et vendeur, postier, banquier.

Patronyme 

 Jean Guichet, un pilote automobile français, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1964.

Toponyme 

 Gare du Guichet, une des deux gares de la commune d'Orsay, dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France.

Autre 
Guichet ou guichet peut aussi désigner :
 Guichet, une entreprise marocaine de vente de tickets en ligne ;
 guichet, une ouverture dans une porte cochère pour le passage des piétons ou une ouverture dans un mur pour le passage des objets ;
 Guichets du Louvre, des ouvertures dans les bâtiments du Palais du Louvre
 guichet, un terme de cricket.

Voir aussi 
 Guichet d'entreprises, un service public pour les entreprises (dans les pays de l'Union européenne).